Valkó, Pest megye, Gödöllői járás
Magyarvalkó (románul Văleni), Románia, Kolozs megye

Valkó folyó, a Duna jobb oldali mellékvize
Valkó vármegye
Valkó vár

Valkó, magyar családnév